Сан Исидро, Ранчо има више значења:

 Сан Исидро, Ранчо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Исидро, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Исидро, Ранчо (Теренате), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Исидро, Ранчо (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику